Chumphon Buri (în ) este un district (Amphoe) din provincia Surin, Thailanda, cu o populație de 70.391 de locuitori și o suprafață de 520,3 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 9 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 122 de sate (muban).

Amphoe în provincia Surin